Gudžarátština (gudžarátsky ગુજરાતી, Gujarātī) je indoárijský jazyk indoevropské jazykové rodiny. Podle každoročně vydávané knihy Ethnologue: Languages ​​of the World byla gudžarátština v roce 2020 28. nejrozšířenější jazyk na Zemi co do počtu rodilých mluvčích.

Popis 
Je jedním z 22 úředních a 14 regionálních jazyků Indie a jedním z menšinových jazyků v sousedním Pákistánu. Celosvětově jej používá přibližně 46 milionů mluvčích, jde tedy o 28. nejpoužívanější jazyk světa. Ze zmíněného počtu žije 45,5 milionů mluvčích v Indii, 250 000 v Tanzanii, 150 000 v Ugandě, 50 000 v Keni a asi 100 000 v Pákistánu. Je hlavním jazykem indického svazového státu Gudžarát a sousedních svazových teritorií Daman a Díu a Dádra a Nagar Havélí.

Je také jazykem velké gudžarátské komunity v Mumbaí (Bombaji). Významný počet mluvčích žije též v Severní Americe a Spojeném království.

Gudžarátština byla mateřským jazykem „otce Indie“ Mahátmy Gándhího, „otce Pákistánu“ Muhammada Alího Džinnáha, indického premiéra Naréndry Modího nebo „železného muže“ Sardára Vallabhbháího Patéla.

Písmo

Souhlásky 
Gudžatarátština používá celkem 36 znaků značících různé souhlásky. V prvním řádku je vždy znak, poté jeho transliterace a následně výslovnost.

Souhláskové spojky 
Pokud vedle sebe stojí dvě souhlásky, zapíší se tzv. spojkou.

Samohlásky 
Gudžaratátština používá celkem 15 samohlásek.

Nesamohláskové znaky 
V gudžarátštině se používají ještě tři samohláskové znaky, které se přidávají k jednotlivým písmenům.

Čísla 
Gudžarátština používá i vlastní čísla.

Dialekty 
V rámci dialektů gudžarátštiny se především odlišuje nadregionální mluva náboženské komunity pársíů.
Následující členění se zakládá na klasifikaci dle Ethnologue.

 Pársí gudžarátí: zmíněná varieta, jíž hovoří příslušníci zoroastriánské menšiny, zvaní pársí (podle Persie). V této významně distinktivní varietě se projevuje velký vliv avestštiny (jazyka zoroastriánské liturgie a posvátných písem) na slovní zásobu.

 Standardní gudžarátština: původní mluva oblasti zvané Sauráštra, která zahrnuje celý Káthijávárský poloostrov až po okres Suréndranagar, včetně jej. Ta se stala jakýmsi standardem gudžarátštiny v novinách, školství a úřadech.
Sem patří také mumbaiská (bombajská) gudžarátština.

Regionální nářečí jsou:

 Gamadia: užívaná především v Ahmadábádu a okolních oblastech. Sem patří i dialekty východního Bharuče, Pátanu, Suratu, Vadódary, dialekt grámja.

 Káthijávarské dialekty: mluva oblasti Káthijáváru (mezi subdialekty patří např. bhávnagarí a sórathí).

Kačhský jazyk, jímž se mluví v oblasti Kaččh, se běžně považuje za dialekt gudžarátštiny, ale podle většiny jazykovědců má blíž k sindhštině.

V oblastech, kde Gudžarátci žijí v diaspoře, jako je svahilsky mluvící pobřeží východní Afriky, charakterizují místní gudžarátštinu lexikální výpůjčky ze svahilštiny.

Příklady

Číslovky

Vzorový text

Reference

Externí odkazy 

 
 

Severozápadní indoárijské jazyky
Jazyky Indie
Jazyky Keni
Jazyky Pákistánu
Jazyky Tanzanie
Jazyky Ugandy
Indoíránské jazyky